Летна

 Летна — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Летна — урочище в Праге (Чехия) на берегу р. Влтава.
 «Летна» — стадион в Праге.
  — стадион в Злине, Чехия.